Sezona Formule 1 1955 je bila šesta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 16. januarja 1955 z dirko za Veliko nagrado Argentine, končala pa 11. septembra 1955 s sedmo dirko sezone za Veliko nagrado Italije. Dirkaški naslov je osvojil Argentinec Juan Manuel Fangio.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1955.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači 

 * Najhitrejši krog, kar je prineslo dirkaču eno prvenstveno točko
 † Skupaj sta dirkala dva ali več dirkačev

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1955
1955 v športu